RPLC steht für:
 Clark International Airport auf den Philippinen (ICAO-Code)
 Replace, englisch für „Ersetzen“; siehe auch Abkürzungen/Luftfahrt/L–R
 Reversed Phase Liquid Chromatography, englisch für Umkehrphasen-Flüssigchromatographie

RPLC